Grand Prix Włoch 1973 (oryg. Gran Premio d'Italia) – 13. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1973, która odbyła się 9 września 1973, po raz 24. na torze Monza.

44. Grand Prix Włoch, 24. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi
 Najszybsze okrążenie: Jackie Stewart - 1:35.3

Włochy
1973
1973 we Włoszech